Гартвиг Деренбург, также Хартвиг Деренбу́р; Деранбу́р или Дернбург (;  или Derembourg; 1844—1908) — французский профессор арабского языка в Париже и переводчик, академик, автор многих трудов об арабской филологии и литературе, один из редакторов «La Grande Encyclopédie».

Сын академика Иосифа Деренбурга (1811—1895).

Биография 
Родился в Париже в 1844 г. По окончании лицеев Карла Великого и Кондорсе изучал семитские языки, особенно еврейский и арабский, под руководством Жозефа Рено,  (главного раввина Франции) и своего отца; затем последовательно работал в Гёттингене и Лейпциге.

В 1866 г., уже будучи доктором философии Гёттингенского университета, Деренбург получил приглашение в Императорскую библиотеку в Париже для каталогизации арабских рукописей.

В 1871 г. тесть Деренбурга, Герман-Иосиф Бэр (Hermann Joseph Baer), известный книгопродавец во Франкфурте-на-Майне, поставил Деренбурга во главе парижского отделения своей фирмы. Через четыре года Деренбург одновременно занял в парижской  профессуру по арабскому и прочим семитским языкам и поступил преподавателем арабской грамматики в Школе восточных языков и культур. В апреле 1879 г. ему была предложена в последнем учреждении кафедра арабской литературы, вакантная с 1867 г. после смерти Жозефа Рено.

В 1880 г. министр народного просвещения поручил Деренбургу разбор арабских рукописей Эскуриала и других испанских книгохранилищ. По возвращении из этой командировки Деренбург по приглашению Э. Ренана принял участие в образованной при Академии надписей и изящной словесности комиссии по разбору семитских надписей, причём ему был поручен специальный отдел надписей химьяритских и сабейских, которыми Деренбург и занялся под руководством своего отца.

В 1884 г. он был назначен профессором арабского языка при Школе высших исследований, а на следующий год занял там же и вторую кафедру — ислама и истории религии доисламского периода в Аравии.

В июне 1900 г. Деренбург был избран членом Академии надписей и изящной словесности. Кроме того, он состоял почётным членом Исторической академии в Мадриде, Египетского института в Каире, Лондонского общества библейской археологии и ряда других учёных обществ.

Деренбург принимал активное участие в еврейских делах: он состоял членом центрального комитета Всемирного еврейского союза и совета  (с 1890 г. его председателем); кроме того, был вице-президент администрации Израильской рабочей школы (École de travail israélite). Помимо всего этого, Деренбург был один из основателей и редакторов «La Grande Encyclopédie».

Публиковался в газетах и журналах: «Journal des savants», «», «Revue Critique», «Revue des études juives», «Revue d’Assyriologie et Archéologie Orientale», «» и др.

Труды 
 «De pluralibus linguae arabicae», 1867;
 «Quelques observations sur l’antiquité de la déclinaison dans les langues sémitiques», 1868;
 «Le Dîwân de Nâbiga Dhobyâni» (1869) — впервые изданный арабский текст «Диван» ан-Набиги с французским переводом;
 «Catalogue des manuscrits arabes de la Bibliothèque Impériale», 4 тт., 1866—70;
 «Notes sur la grammaire arabe», 1869—71;
 «Histoire littéraire de l’Ancient Testament» (1873) — перевод труда Нёльдеке, в сотрудничестве с Жюлем Сури;
 «Le livre des locutions vicieuses de Djawâliki» (1875),
 «Le livre de Sîbawaihi» (2 тт., 1881—1889) — издание книги Сибавейхина основании рукописей, находящихся в Каире, Эскориале, Париже, Вене,  и Оксфорде;
 «Quatre lettres missives écrites dans les années 1470—75 par Aboû’l Hasan Ali, avant-dernier roi maure de Grenade» (1883);
 «Etudes sur l’Epigraphie du Yemen» (1884, вместе с отцом);
 «Арабские рукописи Эскориала» / «Les manuscrits arabes de l’Escurial» (I, 1884, II, 1899);
 «Chrestomathie élémentaire de l’arabe littéral» (вместе с , 1885, 2 изд. 1891).
 «La science des religions et l’islamisme», 1886;
 «Ousâma ibn Mun Kidh» (1886) — арабский текст «Автобиографии» Усамы ибн Мункыз;
 «Souvenirs historiques et récits de chasse» (франц. перевод «Автобиографии Усамы»), 1895;
 «Silvestre de Sacy, une esquisse biographique», Лейпциг, 1886; Париж, 1892 и 1895; Каир, 1903 — о Сильвестре де Саси (1758—1838);
 «Jemen inscriptions» (коллекция Глазера в Британском музее), 1888;
 «Catalogue des manuscrits judaïques entrés au British Muséum de 1867 à 1890», 1891;
 «Les monuments sabéens et himyarites de la Bibliothèque Nationale, Cabinet des médailles et antiques», 1891;
 «Une épitaphe minéenne d’Egypte», 2 части, 1893 и 1895;
 «Al-Fakhri d’Ibn Tiktaka» (новое издание арабского текста, 1895) — о Ибн ат-Тиктака (1262—1310);
 «Les Croisades d’après le Dictionnaire géographique de Jakout», 1895;
 «Oumara du Jémen, sa vie et son oeuvre», 1897—1903 — о  (1121—1174);
 «Les monuments sabéens et himyarites du Musée d’archéologie de Marseille», 1899;
 «Corpus inscriptionum semiticarum: pars quarta, inscriptiones himyariticas et sabaeas continens», III, 1900;
 «Ibn Khalawaihi, livre intitulé Laisa» (неокончено; 1901);
 «Les manuscripts arabes de la collections Schefer à la Bibliothèque Nationale», 1901 — о коллекции Шефера в Национальной библиотеке Франци;
 «Notice sur la vie et les travaux de Maximin Deloche», 1901, 2 изд. 1902 — об историке и нумизмате Максимине Делоше (1817—1900);
 «Michel Amari, la vie d’un historien et orientaliste italien», 1902 — об итальянском историке-ориенталисте Микеле Амари (1806—1889);
 «Nouveaux textes yéménites inédits», 1902.

Примечания 

Арабисты Франции
Исламоведы Франции
Преподаватели EPHE
Члены французской Академии надписей и изящной словесности
Преподаватели Национального института восточных языков и культур
Переводчики Франции
Историки Крестовых походов